Кайова:

 Кайова (Kiowa) — индейский народ в США
 Кайова (Kiowa) — кайова-таноанский язык в США
 Bell OH-58 Kiowa — американский многоцелевой вертолёт
 Кайова (Kyowa) — прозвище тайского боксёра по имени Ден Джанлапхан

Топонимы 

 Города 
  — городок в штате Колорадо, США.
  — город в штате Канзас, США.
  — городок в штате Оклахома, США.

См. также 
  — японская эра с 1801 по 1804 годы